Гільча — село в Україні, в Здолбунівському районі Рівненської області.
 Гільча — річка в Чернівецькій області, Україна.

Див. також 
 Гільча Перша
 Гільча Друга